61-й выпуск  E3 Харелбеке — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 23 марта 2018 года в рамках Мирового тура UCI 2018 (категория 1UWT).

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 
 

Мировой тур UCI 2018
E3 Харелбеке